Hub steht für:

 Hub (Mechanik), das Ausmaß einer linearen Bewegung
 Kolbenhub eines Zylinders
 Frequenzhub, bei der Frequenzmodulation die Änderung der Trägerfrequenz
 Tidenhub, Wasserstandsänderungen bei den Gezeiten

Hub (englisch hub [hʌb] „Nabe“) steht für:
 Luftfahrt-Drehkreuz, ein „Umsteigeflughafen“
 Knotenpunkt in einem Transportsystem, siehe Hub and Spoke
 Hub (Netzwerktechnik), ein Gerät zum Anschluss mehrerer Netzwerk-Knoten in Computernetzwerken
 USB-Hub, ein Gerät für mehrfachen Anschluss von USB-Geräten
 Hub Motor Car Exchange, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Hub-Nunatak, Nunatak im Grahamland, Antarktika

Hub ist der Familienname folgender Personen:
 Conrad Hub, deutscher Redakteur, siehe Conrad Hub und Heinrich Hub jr.
 Emil Hub (1876–1954), deutscher Bildhauer
 Friedrich Hub (1890–1985), deutscher Heimatforscher, Ehrenbürger von Sinsheim
 Heinrich Hub jr., deutscher Theaterschauspieler, siehe Conrad Hub und Heinrich Hub jr.
 Ignaz Hub (1810–1880), deutscher Dichter, Redakteur und Herausgeber
 Karl Hub, österreichischer Bergsteiger
 Ludwig Hub (19. Jh.–1867), deutscher Dichter und Schriftsetzer
 Mike Hub (* 1977), ehemaliger deutscher Rollhockeyspieler
 Ulrich Hub (* 1963), deutscher Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor

HUB steht als Abkürzung für:
 Hauptumschlagsbasis, siehe Versandzentrum
 Humboldt-Universität zu Berlin

Hub heißen folgende geographische Objekte:

Ortsteile in Deutschland:
 Hub (Ottersweier), Ortsteil von Ottersweier, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Hub bei Griesbach, Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau
 Hub bei Grüntegernbach, Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding
 Hub bei Schwindkirchen, Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding
 Hub bei Watzling, Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding
 Hub bei Weng, Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau
 Hub im Schachen, Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting
 Hub (Altfraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Altfraunhofen, Landkreis Landshut
 Hub (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim
 Hub (Aschau im Chiemgau), Ortsteil der Gemeinde Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim
 Hub (Bad Füssing), Ortsteil der Gemeinde Bad Füssing, Landkreis Passau
 Hub (Bad Heilbrunn), Ortsteil der Gemeinde Bad Heilbrunn, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Hub (Baiern), Ortsteil der Gemeinde Baiern, Landkreis Ebersberg
 Hub (Bodenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Bodenkirchen, Landkreis Landshut
 Hub (Burglengenfeld), Ortsteil der Stadt Burglengenfeld, Landkreis Schwandorf
 Hub (Chieming), Ortsteil der Gemeinde Chieming, Landkreis Traunstein
 Hub (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf
 Hub (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn
 Hub (Feldkirchen-Westerham), Ortsteil der Gemeinde Feldkirchen-Westerham, Landkreis Rosenheim
 Hub (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach
 Hub (Forstern), Ortsteil der Gemeinde Forstern, Landkreis Erding
 Hub (Freilassing), Ortsteil der Stadt Freilassing, Landkreis Berchtesgadener Land
 Hub (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau
 Hub (Füssen), Ortsteil der Gemeinde Füssen, Landkreis Ostallgäu
 Hub (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn
 Hub (Garching an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Garching an der Alz, Landkreis Altötting
 Hub (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn
 Hub (Großkarolinenfeld), Ortsteil der Gemeinde Großkarolinenfeld, Landkreis Rosenheim
 Hub (Haiming), Ortsteil der Gemeinde Haiming, Landkreis Altötting
 Hub (Hengersberg), Ortsteil des Marktes Hengersberg, Landkreis Deggendorf
 Hub (Hohenthann), Ortsteil der Gemeinde Hohenthann, Landkreis Landshut
 Hub (Hörgertshausen), Ortsteil der Gemeinde Hörgertshausen, Landkreis Freising
 Hub (Immenstadt im Allgäu), Ortsteil der Stadt Immenstadt im Allgäu, Landkreis Oberallgäu
 Hub (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding
 Hub (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting
 Hub (Kempten), Ortsteil der Stadt Kempten (Allgäu)
 Hub (Kröning), Ortsteil der Gemeinde Kröning, Landkreis Landshut
 Hub (Künzing), Ortsteil der Gemeinde Künzing, Landkreis Deggendorf
 Hub (Lauf an der Pegnitz), Ortsteil der Stadt Lauf an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land
 Hub (Legau), Ortsteil des Marktes Legau, Landkreis Unterallgäu
 Hub (Marklkofen), Ortsteil der Gemeinde Marklkofen, Landkreis Dingolfing-Landau
 Hub (Neufraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Neufraunhofen, Landkreis Landshut
 Hub (Niederbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niederbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn
 Hub (Oberstaufen), Ortsteil des Marktes Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu
 Hub (Penzberg), ehemaliger Ortsteil der Stadt Penzberg, Landkreis Weilheim-Schongau
 Hub (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting
 Hub (Pocking), Ortsteil der Stadt Pocking, Landkreis Passau
 Hub (Prien am Chiemsee), Ortsteil des Marktes Prien am Chiemsee, Landkreis Rosenheim
 Hub (Prutting), Ortsteil der Gemeinde Prutting, Landkreis Rosenheim
 Hub (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn
 Hub (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau
 Hub (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn
 Hub (Roßbach), Ortsteil der Gemeinde Roßbach, Landkreis Rottal-Inn
 Hub (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding
 Hub (Schönberg), Ortsteil der Gemeinde Schönberg, Landkreis Mühldorf am Inn
 Hub (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein
 Hub (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn
 Hub (Soyen), Ortsteil der Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim
 Hub (Staudach-Egerndach), Ortsteil der Gemeinde Staudach-Egerndach, Landkreis Traunstein
 Hub (Steinhöring), Ortsteil der Gemeinde Steinhöring, Landkreis Ebersberg
 Hub (Stubenberg), Ortsteil der Gemeinde Stubenberg, Landkreis Rottal-Inn
 Hub (Sulzberg), Ortsteil des Marktes Sulzberg, Landkreis Oberallgäu
 Hub (Surberg), Ortsteil der Gemeinde Surberg, Landkreis Traunstein
 Hub (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land
 Hub (Trabitz), Ortsteil der Gemeinde Trabitz, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Hub (Unterreit), Ortsteil der Gemeinde Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn
 Hub (Velden), Ortsteil der Gemeinde Velden, Landkreis Landshut
 Hub (Wackersberg), Ortsteil der Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Hub (Walderbach), Ortsteil der Gemeinde Walderbach, Landkreis Cham
 Hub (Weitnau), Ortsteil des Marktes Weitnau, Landkreis Oberallgäu
 Hub (Wessobrunn), Ortsteil der Gemeinde Wessobrunn, Landkreis Weilheim-Schongau
 Hub (Wiesenfelden), Ortsteil der Gemeinde Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen
 Hub (Wittibreut), Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn
 Hub (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn
 Hub (Wurmsham), Ortsteil der Gemeinde Wurmsham, Landkreis Landshut

Gemeindeteile in Österreich:
 Hub (Gemeinde Böheimkirchen), Ortschaft von Böheimkirchen, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Hub (Gemeinde Neuhofen), Ortsteil in der Marktgemeinde Neuhofen an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Hub (Gemeinde Oberndorf), Katastralgemeinde von Oberndorf an der Melk, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Hub (Gemeinde Ruprechtshofen), Ortschaft von Ruprechtshofen, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Hub (Gemeinde Schönbühel-Aggsbach), Katastralgemeinde von Schönbühel-Aggsbach, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Hub an der Mank, Ortschaft von St. Leonhard am Forst, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Hub (Gemeinde Peuerbach), Ortschaft von Peuerbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Hub (Gemeinde Desselbrunn), Ortschaft von Desselbrunn, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Hub (Gemeinde Gaspoltshofen), Ortschaft von Gaspoltshofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Hub (Gemeinde Gilgenberg), Ortschaft von Gilgenberg am Weilhart, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Hub (Gemeinde Höhnhart), Ortschaft von Höhnhart, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Hub (Gemeinde Kopfing), Ortschaft von Kopfing im Innkreis, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Hub (Gemeinde Mettmach), Ortschaft von Mettmach, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Hub (Gemeinde Oberhofen), Ort bei Oberhofen am Irrsee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Hub (Gemeinde Ottnang), Ortschaft von Ottnang am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Hub (Gemeinde Regau), Ortschaft von Regau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Hub (Gemeinde Roßbach), Ortschaft von Roßbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Hub (Gemeinde Sankt Georgen), Ortschaft von Sankt Georgen bei Obernberg am Inn, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Hub (Gemeinde St. Marienkirchen bei Schärding), Ortschaft von St. Marienkirchen bei Schärding, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Hub (Gemeinde Sankt Roman), Ortsteil von Sankt Roman, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Hub (Gemeinde St. Willibald), Weiler in der Gemeinde St. Willibald, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Hub, Ortschaftsbestandteil der Ortschaft Tiefenbach, Gemeinde Taiskirchen im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Hub (Gemeinde Treubach), Ortschaft von Treubach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Hub (Gemeinde Wendling), Ortschaft von Wendling, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Hub (Gemeinde Zell), Ortschaft von Zell an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Hub (Gemeinde Bruck), Weiler in der Gemeinde Bruck an der Großglocknerstraße, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Hub (Gemeinde Plainfeld), Rotte in der Gemeinde Plainfeld, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Hub (Gemeinde Sankt Veit), Weiler in der Gemeinde Sankt Veit im Pongau, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Hub (Gemeinde Seeham), Weiler in der Gemeinde Seeham, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Hub (Gemeinde Taxenbach), Rotte in der Gemeinde Taxenbach, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Hub (Gemeinde Zederhaus), Rotte in der Gemeinde Zederhaus, Bezirk Tamsweg, Land Salzburg
 Hub (Gemeinde Stattegg), Ortschaft von Stattegg, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Hub (Gemeinde Semriach), Ortsteil von Semriach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Hub (Gemeinde Hohenweiler), Ortsteil der Gemeinde Hohenweiler, Bezirk Bregenz, Vorarlberg

Orte in der Schweiz:
 Hub (Krauchthal), Ortsteil der Gemeinde Krauchthal, Emmental, Kanton Bern

sowie:
 Hub (Pakistan), Stadt im Distrikt Lasbela, Provinz Belutschistan, Pakistan
 Hub (Fluss), Fluss im Distrikt Lasbela, Provinz Belutschistan, Pakistan

Siehe auch:
 Hube

Abkürzung